Voelkner bzw. Völkner steht für:

 Völkner (Familienname), für Namensträger siehe dort 
 Völkner (Adelsgeschlecht), ein deutsch-russisches Adelsgeschlecht 

 C. F. Voelkner, deutsche Orgelbaufirma, gegründet von Christian Friedrich Voelkner
 Voelkner Electronic, deutscher Elektronikfachhändler (1946–1990), seit 2009 Onlineshop der Re-In Retail International GmbH

Siehe auch:
 Völckner
 Volkner